Quarenta e três países participaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby Union de 1995 na África do Sul. 16 equipes participaram da fase final, sete através os jogos de qualificação. Oito foram concedidos inscrição automática como eram quartas-de-finalistas na Copa do Mundo de Rugby Union de 1991, e a África do Sul qualificada automaticamente como anfitriã

Seleções já classificadas

Eliminatórias Continentais

Eliminatórias Africanas

1 Fase

Grupo A

 e  qualificadas para 2 Fase.

Grupo B

 e  qualificadas para 2 Fase.

2 Fase

 qualificada para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995.

Eliminatórias Americanas

1 Fase

Grupo Sul 
Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1993

 qualificadas para 2 Fase.

Grupo Norte 

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase 

 venceu 44-33 no total qualificada para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995.

Eliminatórias Asiáticas
O torneio de qualificação foi o Campeonato Asiático de 1994 vencido pela Seleção Japonesa

Grupo A

Grupo B

Terceiro lugar

Final

 qualificada para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995.

Eliminatórias Europeas

Area Leste

Grupo A

 qualificada para Grupo Final Area Leste.

Grupo B

 qualificada para Grupo Final Area Leste.

Grupo Final

 qualificada para Torneio de Classificação da Copa do Mundo de Rugby Union de 1995.

Area Central

1 Fase

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 e  qualificadas para 3 Fase.

3 Fase

 qualificada para Torneio de Classificação da Copa do Mundo de Rugby Union de 1995.

Area Leste

1 Fase

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 e  qualificadas para 3 Fase.

3 Fase

 qualificada para Torneio de Classificação da Copa do Mundo de Rugby Union de 1995.

Torneio de Classificação

 qualificada para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995 como Europa 1.
 qualificada para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995 como Europa 2.
 qualificada para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995 como Europa 3.

Eliminatórias Da Oceania

 ganhou 34-26 qualificado para Copa do Mundo de Rugby Union de 1995

Ver tambem
 Copa do Mundo de Rugby Union de 1995

Ligações externas

Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby
1995 no rugby